Аджумани (, ) — африканский топоним и фамилия.

Топоним 
 Аджумани — город в одноимённом округе Уганды.

Фамилия 
 Аджумани, Стефан (род. 1998) — ивуарийский футболист.
 Аджумани, Янник (род. 2002) — ивуарийский футболист.